Gehrengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Gehrengraben (Apfelstädt), rechter Zufluss der Apfelstädt (zur Gera) nach Hohenkirchen, Landgemeinde Georgenthal, Landkreis Gotha, Thüringen
 Gehrengraben (Brigach), rechter Auengraben zur Brigach vor Beckhofen, Ortsteil Klengen, Gemeinde Brigachtal, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gehrengraben, Oberlaufname bei Luttingen des Katzengraben (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins bei Laufenburg (Baden), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gehrengraben (Schmittgraben), linker Oberlauf des Schmittgrabens (zur Bieber, zur Rodau) bei Dietzenbach, Landkreis Offenbach, Hessen
 Gehrengraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) vor Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Gehrengraben (Lauf), Wohnplatz der Gemeinde Lauf im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gehregraben, linker Zufluss des Kerkergrabens (zum Rinschbach) bei Bofsheim, Stadt Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg